

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ic 2, w tym 1 podstawowa
 Mazurkowo – część wsi Wyskok w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo
 Mazurkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo